Микрофиламенты (актиновые микрофиламенты, МФ) — нити, состоящие из молекул глобулярного белка актина и присутствующие в цитоплазме всех эукариотических клеток. В мышечных клетках их также называют «тонкие филаменты» (толстые филаменты мышечных клеток состоят из белка миозина). Под плазматической мембраной микрофиламенты образуют трёхмерную сеть; в цитоплазме формируют пучки из параллельно ориентированных нитей или трехмерную сеть. Имеют диаметр около 6—8 нм.

Строение 
Микрофиламенты состоят из двух перекрученных цепочек из молекул глобулярного белка актина, имеют диаметр около 7—8 нм. Как и микротрубочки (и в отличие от промежуточных филаментов), микрофиламенты обладают полярностью. Это означает, что два их конца (обозначаемые как (+)-конец и (−)-конец) неравноценны по своему строению, способности присоединять новые молекулы актина и другим свойствам. В мышечных клетках (+)-концы МФ прикрепляются к Z-линиям саркомеров, а (−)-концы свободны.

Сборка и разборка

Состав 
 Актин;
 другие сократительные белки (в меньших, нежели актин, количествах):
 миозин, тропомиозин, актинин (несколько отличающиеся от соответствующих мышечных белков)
 различные специальные белки:
 винкулин, фрагмин, филамин, виллин и др.

Функции 
 Сократимые элементы цитоскелета — непосредственно участвуют в:
 изменении формы клетки при распластывании,
 прикреплении к субстрату,
 амёбоидном движении,
 эндомитозе,
 циклозе в растительных клетках.
 перемещении везикул в клетках животных и растений 
 Места опосредованного прикрепления некоторых мембранных белков-рецепторов.
 Формирование сократительного кольца при цитотомии в клетках животных.
 В клетках кишечника позвоночных — поддержание микроворсинок.

Литература 
 Васильев Ю. М. Клетка как архитектурное чудо. Часть1. Живые нити. Соросовский образовательный журнал, 1996,№ 2, с.36-43. 

Цитоскелет